Apollinare di Alessandria – patriarca di Alessandria
Apollinare di Alessandria altrimenti noto come Apollinare di Laodicea il Vecchio – filosofo greco antico